Swarup ist der Familienname folgender Personen:

 Govind Swarup (1929–2020), indischer Radioastronom
 Ram Swarup (1920–1998), indischer Autor
 Vikas Swarup (* 1963), indischer Diplomat und Schriftsteller